Infra oder infra (lat.  „unterhalb“) steht für: 

 eine Vorsilbe lateinischen Ursprungs, vergleichbar dem griechischen hypo, siehe Liste lateinischer Präfixe #I
 Infra fürth,  ein privatrechtliches Kommunalunternehmen der Stadt Fürth
 Infrastrukturgesellschaft Region Hannover,  die Eigentümerin der Infrastrukturanlagen der Stadtbahn Hannover 

INFRA steht für:

 Informationsstelle für Frauen, siehe Schweizer Frauenbewegung
 INFRA (Musiker), ein deutscher Produzent und DJ

Siehe auch:

Abkürzung